

Personen 
 Aart van der Giessen, Engelandvaarder
 Ada van der Giessen, schaakster
 Cornelis van der Giessen, scheepsbouwer
 Johannes van der Giessen, honderdplusser

Overig 
 Van der Giessen (scheepswerf), scheepswerf
 Van der Giessen-de Noord, scheepswerf